Тетраарсенид магния — бинарное неорганическое соединение
магния и мышьяка с формулой MgAs,
чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ в вакууме:

 с последующим растворением продуктов реакции в уксусной кислоте (растворяется MgAs).

Физические свойства 
Тетраарсенид магния образует чёрные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 422,
параметры ячейки a = 0,5385 нм, c = 1,5798 нм.

Литература 
 
 

магния